Lozère heißen folgende geographische Objekte:

 Département Lozère Département in Frankreich
 Lozère (Berg), 1699 m, Bergmassiv in den Cevennen